Дэвид Виттер (; род. 3 мая 1961 года, Новый Орлеан) — американский политик, бывший сенатор США от штата Луизиана. Впервые избран в палату представителей в 1999 году, является членом консервативной Республиканской партии США. Однако, сам стал гораздо более известен СМИ, а затем и широкой общественности из-за своих связей с Мадам Ди Си — содержательницей (мамкой) публичного дома, куда наведывался сенатор.

Биография 
Родился в городе Новый Орлеан, Луизиана. Исповедует католичество. В 1983 году закончил со степенью бакалавра Гарвард-колледж. А затем получил степень бакалавра в Колледже Магдалины, в Оксфорде. В 1988 году стал доктором юриспруденции в Университете Тулейна в Новом Орлеане. 

Женат, имеет четверо детей 3 дочерей и одного сына.

Политические пристрастия 
Сенатор придерживается строго консервативных взглядов с упором на традиционные семейные ценности.

См. также 
 Ларри Эдвин Крейг — сенатор от штата Айдахо, также ставший известный благодаря секс-скандалу.

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Дэвида Виттера

Примечания 

Члены Республиканской партии США
Члены Палаты представителей от штата Луизиана
Сенаторы от штата Луизиана
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Школы права Тулейнского университета
Преподаватели Тулейнского университета
Преподаватели Школы права Тулейнского университета
Стипендиаты Родса
Члены Палаты представителей Луизианы